John Lodge peut désigner :
 John Davis Lodge (1903-1985), acteur, puis homme politique américain ;
 John Lodge (1922-2008), acteur américain ;
 John Lodge (né en 1945), musicien de rock anglais.